Los Ocotes är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temascaltepec och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Los Ocotes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Los Ocotes är bergig, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Cerro Las Palomas,  meter över havet,  km öster om Los Ocotes. Runt Los Ocotes är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jesús del Monte,  km nordväst om Los Ocotes. I omgivningarna runt Los Ocotes växer i huvudsak blandskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Temascaltepec